HMS Caesar kan syfta på:

Caesar (1624) – ett svenskt örlogsskepp sjösatt 1624
Caesar (1648) – ett svenskt örlogsskepp sjösatt 1648